Нижче представлений список найбільших міст Західної Сахари. Найбільшим містом регіону є Ель-Аюн. Всі великі міста території в даний час контролюються Марокко. На контрольованій ПОЛІСАРІО території великих міст немає.

Великі міста Західної Сахари

Поселення, контрольовані САДР 
 Бір-Лелу (колишня фактична тимчасова столиця САДР)
 Гергерат
 Тифариті (діюча фактична тимчасова столиця САДР)

Примітки